Майкельсон, Альберт Абрахам — американский физик.
 Майкельсон — большой древний ударный кратер в экваториальной области обратной стороны Луны.

См. также 
 Интерферометр Майкельсона — двухлучевой интерферометр, изобретённый Альбертом Майкельсоном.
 Опыт Майкельсона — класс физических экспериментов, исследующих зависимость скорости распространения света от направления.
 Эшелон Майкельсона — спектральный прибор, представляющий собой стопу стеклянных или кварцевых пластин одинаковой толщины.